Оюн-Кюель''' () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°07’с. ш. 147°27’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°16’с. ш. 133°17’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°05’с. ш. 144°43’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°28’с. ш. 152°48’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°04’с. ш. 147°03’в. д..
 Оюн-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°15’с. ш. 133°17’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°57’с. ш. 118°18’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°33’с. ш. 126°37’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°49’с. ш. 122°19’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°21’с. ш. 130°54’в. д..
 Оюн-Кюель — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°50’с. ш. 142°29’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°43’с. ш. 125°06’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°06’с. ш. 129°30’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°13’с. ш. 129°59’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°36’с. ш. 120°59’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°03’с. ш. 120°44’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°52’с. ш. 131°12’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°28’с. ш. 133°20’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°06’с. ш. 127°04’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 60°56’с. ш. 130°06’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°04’с. ш. 136°48’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°41’с. ш. 127°11’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°35’с. ш. 142°57’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°24’с. ш. 100°10’в. д..
 Оюн-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°26’с. ш. 150°02’в. д..

Примечания

См. также 
Оюр-Кюель